Больє-сюр-Соннетт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта.
 8796 Соннетт — астероїд головного поясу